Kudicke ist der Familienname von:

 Robert Kudicke (1876–1961), deutscher Sanitätsoffizier
 Uli Kudicke (* 1955), deutscher Kameramann